El término Arsène Lupin puede hacer referencia a:

 Arsenio Lupin, un personaje de historietas de cómics.
 Arsène Lupin (película de 1917), una película de 1917 protagonizada por Julia Swayne Gordon.
 Arsène Lupin (película de 1932), una película de 1932 protagonizada por John Barrymore.
 Arsène Lupin (película de 2004), una película de 2004 dirigida por Jean-Paul Salomé.
 Lupin, serie de Netflix de 2021.